Quadriga eller Kvadriga har flere betydninger:

 Quadriga (firspand) – en strids-/væddeløbsvogn efter det antikke forbillede; trækkes af fire dyr ved siden af hinanden
 Quadriga (fortolkningsmetode) – firfoldig tolkningsmetode, især brugt i Middelalderen til fortolkning af Bibelen